Лапорт ( или de Laporte) е фамилно име, носено по-специално от:

 Джон Лапорт (1761 – 1839), английски художник и гравьор;
 Франсоа Фурние-Сарловезе (1773 – 1827), генерал на Френската империя;
 Пиер Санфурш-Лапорт (1774 – 1856), френски юрист;
 Франсис Лапорт дьо Кастелно (1810 – 1880), френски изследовател и натуралист;
 Хормидас Лапорт (1850 – 1934), канадски финансист и бизнесмен
 Джо Лапорт (1907 – 1983), канадски състезателен колоездач;
 Пиер-Етиен Лапорт (1934 – 2020), политик от Квебек;
 Беноа Лапорт (1960 – ), френско-канадски хокеист, тогава треньор;
 Бернар Лапорт (1964 – ), френски играч по ръгби и треньор, държавен секретар по спорта;
 Елен Лапорт (1978 – ), френски политик
 Селин Лапорт (1984 – ), сейшелски спортист;
 Америк Лапорт (1994 – ), испански футболист;

 Други
 Лапорт (окръг, Индиана)